Nissen kan syfta på:

 Nissen (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Nissen, Malax – ö i Finland
 2124 Nissen – asteroid
 Nissenbarack – en prefabricerad barack
 Hartvig Nissens skole – skola i Oslo

Se även
 Nisse – flera betydelser